Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Naoko Sawamatsu remporte le simple dames. En finale, elle bat Judith Wiesner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shaun Stafford et Andrea Temesvári.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Strasbourg
Tennis en France en 1993
Tennis en mai 1993